El Bosc de Serradell és un bosc del Pallars Jussà situat en el terme municipal de Conca de Dalt, dins del territori de l'antic terme de Toralla i Serradell, al Pallars Jussà, en terres del poble de Serradell.

Està situat al vessant oriental de la Muntanya de Sant Aleix, al nord del poble de Serradell, limitat al sud pel Serrat del Ban i al nord pel barranc de la Torre.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Serradell
Serradell